Carway (Alberta)
 Carway (Carmarthenshire)